Михаил Михайлов може да се отнася за:
 Михаил Михайлов (1891 – 1969), български политик;
 Михаил Михайлов (1900 – 1945), български скулптор
 Михаил Михайлов (1921 – 1996), български актьор;
 Михаил Михайлов (1955) – български писател, почетен консул на България в Намибия .
 Михаил Михайлов – почетен консул на Мали в София.
 Михаил Михайлов – български офицер, ръководител на ФК „Шипка“, София.
 Доц. д-р инж. Михаил Александров Михайлов (1955) – български офицер, университетски преподавател в Национален военен университет .
 Доц. д-р Михаил Михайлов – български университетски преподавател в Нов български университет, .
 Доц. д-р Михаил Илиев Михайлов – български университетски преподавател във Великотърновски университет .
 Д-р Михаил Михайлов – български лекар, хирург в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – София .
 Д-р Михаил Михайлов, д.м. – български лекар, дерматолог и венеролог в Клиника по естетична хирургия „Skin Line“ – София .
 Михаил Михайлов – български клиничен психолог и педагог .
 Михаил Михайлов (1955) – български актьор, телевизионен деец и политик.
 Михаил Михайлов (Мишо Шамара, р. 1972) – български рап изпълнител.
 Михаил Михайлов (Майк) – български международен транспортен предприемач, създател на Montway .
 Михаил Михайлов – български баскетболист, президентът на „Балкан“ Ботевград .
 Михаил Михайлов (Милс) – български футболист .
 Михаил Михайлов – български треньор по футбол.
 Михаил Пламенов Михайлов (1973) – български футболист.
 Михаил Михайлов (1987) – български оперен певец .
 инж. Михаил Михайлов – председател на Обединен Пчеларски Съюз.
 Михаил Михайлов (бадминтонист) – български бадминтонист.
 Михаил Александрович Михайлов (род. 1971) – руски баскетболист, двукратен световен вицешампион.
 Михаил Антонович Михайлов (1916 – 1986) – Герой на Съветския съюз.
 Михаил Антонович Михайлов (1917 – 1995) – морски офицер, ректор на Ташкентския институт за чужди езици 1950 – 1955 г.
 Михаил Василевич Михайлов (1907 – 2006) – съветски оперен певец-тенор.
 Михаил Ларионович Михайлов (1829 – 1865) – руски поет, преводач и революционен деятел.
 Михаил Михайлович Михайлов (1827 – 1891) – руски юрист, заслужил ординарен професор.
 Михаил Михайлович Михайлов (?—?) – щабс-капитан, кавалер на ордена „Свети Георги“ IV клас (5 май 1878 година).
 Михаил Пантелеймонович Михайлов (1857 – ок. 1917) – руски военачалник.
 Михаил Фьодорович Михайлов – първи секретар на Курган-Тюбинския областен комитет на КП на Таджикистан
 Михаил Яковлевич Михайлов (1919 – ?) – съветски летец.

Източници